A Venezia Football Club, vagy egyszerűen csak Venezia olasz labdarúgócsapat Velence városában. A 2020–2021-es szezonban a Serie B-ben megnyerte a rájátszást, így a 2001–2002-es szezon után újra a Serie A-ban szerepelhet a 2021–2022-es szezonban.

A csapat az 1940–1941-es szezonban érte el legnagyobb sikerét, mikor megnyerték az olasz kupát. Ezt a következő szezonban a csapat legjobb bajnoki szereplése követte, mikor harmadikak lettek.

Története

Sikerlista 

 Olasz kupa: (1): 1940–1941
 Serie B (2): 1960–1961, 1965–1966
 (3): 1938–1939, 1948–1949, 1997–1998; Feljutás (2): 2000–2001, 2020–2021

 Serie C/Serie C1 (3): 1935–1936, 1955–1956, 2016–2017
 (1): 1990–1991
 Coppa Italia Lega Pro (1): 2016–2017

 Serie C2 (2): 2005–2006
  (1): 1987–1988

 Serie D (2): 1982–1983, 2011–2012
  (1): 1978–1979

Keret

Jelenlegi keret 
2022. február 3. szerint.

A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.

Jegyzetek 

1907-ben alapított labdarúgócsapatok
Olasz labdarúgócsapatok
Velence